

Рок-Айленд — місто, штат Іллінойс
 Рок-Айленд — місто, штат Оклахома
 Рок-Айленд — місто, штат Вашингтон